Михайлов Погост — деревня в Дновском районе Псковской области России. Входит в состав Выскодской волости Дновского района.

Расположена на востоке района, на реке Полонка, в 22 км к востоку от районного центра, города Дно и в 10 км к юго-западу от волостного центра, деревни Морино.

Население

История 
До 2006 года деревня входила в состав  Панкратовской волости, до 2015 года — в состав Моринской волости.

По архивным данным известно, что на месте нынешнего каменного храма стояла деревянная церковь, построенная в 15 веке, на землях принадлежащих  Новгородскому Юрьеву мужскому монастырю. По данным протоиерея Василия Смиречанского с момента увеличения Псковской Епархии в 1777 году, Порховский уезд входит в её состав. Именно в это время начинают появляться упоминания о Михайловском Погосте.

Каменная церковь построена в 1860 году, что видно из клировых ведомостей за прежние годы и известно из рассказов старожилов прихода.  "Построена по случаю ветхости деревянной церкви. Часть её на средства усердных крестьян сей церкви, а большей частью на церковные средства. На ея построения употреблено около 25 тысяч рублей. Пристроек к церкви и переделок  ея не производилось"

C 2006 г. Настоятелем Храма является иерей Владимир Дроздов

Ссылки 
 Сайт Дновского района. Моринская волость
 Сайт Храма Воскресения Христова, села Михайлов Погост

Примечания 

Населённые пункты Дновского района